Die Abkürzung VPL steht für:

 Vancouver Public Library, die drittgrößte öffentliche Bibliothek in Kanada
 die Kategorie der Grafischen Programmiersprachen
 Visual Programming Language (Microsoft), eine Programmieroberfläche der Firma Microsoft
 die Firma VPL Research, Hersteller des ersten kommerziellen Datenhandschuhes
 Visible Panty Line, siehe Sichtbare Sliplinie

VPL